Kirklin steht für:

 Kirklin (Indiana), Stadt im Clinton County, Indiana, USA 
 

Kirklin ist der Familienname folgender Person:

 John Webster Kirklin (1917–2004), US-amerikanischer Kardiologe und Chirurg